Федун — украинская фамилия.

Известные носители 
 Федун, Арнольд Антонович (1928—2021) — советский, российский врач-хирург.
 Федун, Виталий — украинско-немецкий музыкальный продюсер.
 Федун, Леонид Арнольдович (род. 1956) — российский предприниматель, президент ФК «Спартак» (Москва).
 Федун, Пётр Николаевич (1919—1951) — украинский военный и политический деятель, публицист, майор УПА.
 Федун, Юрий Александрович (род. 1969) — советский и украинский боксёр, кикбоксер.